Hirschberg oder Hirschberger ist der Name von:

 Hirschberg (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht
 Hirschberg, oberpfälzisch-mittelfränkisches Adelsgeschlecht, siehe Grafen von Grögling-Hirschberg
 Hirschberger, badisches Adelsgeschlecht

Hirschberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden und Ortsteile:

in Deutschland:
 Gemeinden und Stadt:
 Hirschberg an der Bergstraße, Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hirschberg (Rhein-Lahn-Kreis), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Hirschberg (Saale), Stadt im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Ortsteile:
 Hirschberg am Haarsee, Einöde im Stadtteil Deutenhausen von Weilheim in Oberbayern, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Hirschberg (Adelmannsfelden), Siedlungsplatz beim Weiler Bühler der Gemeinde Adelmannsfelden, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hirschberg (Beilngries), Kirchdorf der Stadt Beilngries, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Hirschberg (Bruckmühl), Weiler des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hirschberg (Falkenfels), Dorf der Gemeinde Falkenfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hirschberg (Landkreis Deggendorf), Gemarkung und ehemalige Gemeinde im Landkreis Deggendorf, Bayern
 Mitterhirschberg (Grafling), Einöde
 Oberhirschberg (Grafling), Dorf
 Unterhirschberg (Grafling), Weiler
 Hirschberg (Herborn), Ortsteil der Stadt Herborn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Hirschberg (Höslwang), Einöde der Gemeinde Höslwang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hirschberg (Olbernhau), Ortsteil der Stadt Olbernhau, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Hirschberg (Pähl) – drei Ortsteile der Gemeinde Pähl, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern:
 Hirschberg-Alm, Einöde
 Oberhirschberg (Pähl), Einöde
 Unterhirschberg (Pähl), Weiler
 Hirschberg (Rehau), Einöde der Stadt Rehau, Landkreis Hof, Bayern
 Hirschberg (Schmidmühlen), Einöde des Marktes Schmidmühlen, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hirschberg (Warstein), Ortsteil der Stadt Warstein, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Hirschberg (Weilheim in Oberbayern) – siehe oben → Hirschberg am Haarsee
 Hirschberg (Wiesenfelden), Einöde der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hirschberglein, Dorf der Gemeinde Geroldsgrün, Landkreis Hof, Bayern

in Polen (historisch in Deutschland):
 Hirschberg, Kreis Osterode, seit 1945/1946:  Idzbark, Dorf in der Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, siehe auch: Hirschberg-Mühle = Idzbarski Młyn
 Hirschberg, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945/1946: Jedzbark, Dorf in der Stadt- und Landgemeinde Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Hirschberg oder Hirschberg im Riesengebirge, deutscher Name von Jelenia Góra, Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien

in Österreich:
 Hirschberg (Gemeinde Birkfeld), Ortsteil der Gemeinde Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark

in der Schweiz:
 Hirschberg AR, Weiler auf dem Gebiet der Gemeinde Reute, Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Hirschberg (Oberegg), ehemalige Gemeinde, 1872 mit Oberegg fusioniert, Kanton Appenzell Innerrhoden
 Hirschberg (Rüte), Quartier auf dem Gebiet der Gemeinde Rüte, Kanton Appenzell Innerrhoden

in Tschechien (historisch):
 Hirschberg am See (Böhmen), ehemaliger deutscher Name von Doksy, Stadt im Bezirk Česká Lípa, Region Liberecký
 Hirschberg, ehemaliger deutscher Name von Jelení, einem Ortsteil von Holčovice, Okres Bruntál

Landkreis (historisch):
 Landkreis Hirschberg im Riesengebirge, preußischer Landkreis in Schlesien; mit Hirschberg (heutiges Jelenia Góra; Woiwodschaft Niederschlesien, Polen)

Gebäude:
 Burg Hirschberg, diverse Burgen und Ruinen
 Schloss Hirschberg, diverse Schlösser und umgebaute Burgen

Berge (sortiert absteigend nach Höhe):

in Deutschland:
 Hirschberg (Kreuth) (1668 m), in den Tegernseer Alpen westlich von Scharling (Kreuth), Landkreis Miesbach, Bayern
 Hirschberg (Ohlstadt) (1660 m), in den Bayerischen Voralpen zwischen Ohlstadt, Eschenlohe und Walchensee (Kochel am See), Landkreise Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Hirschberg (Spieser) (Großer Hirschberg) (1644 m) Nebengipfel des Spieser in den Allgäuer Alpen nahe Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hirschberg (Allgäuer Alpen) (1500 m), in den Allgäuer Alpen bei Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hirschberg (Niederbayern) (1039 m) im Bayerischen Wald bei Buchenau (Lindberg), Landkreis Regen, Bayern
 Hirschberg (Schlehdorf) (937 m) in den Walchenseebergen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Hirschberg (Schmallenberg) (650,3 m), im Rothaargebirge zwischen Oberkirchen und Westfeld, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Hirschberg (Kaufunger Wald) (643,4 m), im Kaufunger Wald bei Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Hirschberg (Oberkatz) (625,9 m) in der Rhön bei Oberkatz, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Hirschberg (Erzgebirge) (580 m), im Erzgebirge zwischen Aue und Oberpfannenstiel (Lauter-Bernsbach), Erzgebirgskreis, Sachsen
 Hirschberg (Oberpfälzer Wald) (571 m), im Oberpfälzer Wald zwischen Fuhrn (Neunburg vorm Wald) und Taxöldern (Bodenwöhr), Landkreis Schwandorf, Bayern
 Hirschberg (Bayerischer Spessart) (535 m), im Spessart bei Rechtenbach, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Hirschberg (Hessischer Spessart) (535,0 m), im Spessart bei Flörsbachtal, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Hirschberg (Fränkische Alb) (528,8 m), in der Fränkischen Alb bei Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Hirschberg (Knüll) (Herzberg) (506,0 m), im Knüllgebirge zwischen Gehau (Breitenbach am Herzberg) und Bieben (Grebenau), Landkreis Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis, Hessen; mit Burg Herzberg
 Hirschberg (Riesalb) (504 m), Bergsporn über der Kessel bei Göllingen, Markt Bissingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Hirschberg (Oberzell) (473,6 m), in der Rhön bei Oberzell (Sinntal), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Hirschberg (Rosenbach) (426 m), bei Herwigsdorf, Gemeinde Rosenbach (Oberlausitz), Landkreis Görlitz, Sachsen
 Hirschberg (Hattenbach) (399,9 m), im Knüll zwischen Hattenbach (Niederaula) und Breitenbach am Herzberg, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Hirschberg (Siebengebirge) (256,8 m), im Siebengebirge bei Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hirschberg (Müritz) (143,7 m), im Nationalpark Müritz nahe Grünow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

in Österreich:
 Hirschberg (Bregenzerwaldgebirge) (1834 m), im Bregenzerwaldgebirge bei Schnepfau, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Hirschberg (Langen bei Bregenz) (1095 m), in den Allgäuer Alpen bei Langen bei Bregenz, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Hirschberg (Ybbstaler Alpen) (857 m), in der Eisenwurzen bei Konradsheim, Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich
 Hirschberg (Hühnersberg), nahe Spittal an der Drau, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

in der Schweiz:
 Hirschberg (Höhenzug) (1174 m), bei Gais, Appenzell und Rüte, Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden
 Hoher Hirschberg (1168 m), im Höhenzug Hirschberg bei Eggerstanden (Rüte), Kanton Appenzell Innerrhoden

in Tschechien:
 Jelení hora (Haßberg; Hirschberg) (994 m), im Erzgebirge bei Kryštofovy Hamry (Christophhammer), Ústecký kraj
 Jelení hora (Horní Blatná) (Hirschberg) (935,6 m), im Erzgebirge bei Horní Blatná (Bergstadt Platten), Karlovarský kraj
 Velký Jelení vrch (Großer Hirschberg) (514 m), im Ralská pahorkatina nahe Stráž pod Ralskem (Wartenberg), Liberecký kraj, Tschechien

Hirschberg ist der Familienname folgender Personen:
 August Hirschberg (1804–1885), deutscher Apotheker und Politiker
 Bettina Hirschberg (* 1959), deutsche Künstlerin
 Bruno Hirschberg (1899–1976), CDU-Politiker der DDR
 Dan Hirschberg, Professor der Informatik an der University of California, Irvine, Entwickler des Hirschberg-Algorithmus
 Else Hirschberg (1892–1942), deutsche Chemikerin
 Ernst Hirschberg (1859–1906), deutscher Statistiker
 Franz Josef Hirschberg, tschechoslowakischer Stenograph, Lehrer und Kommunalpolitiker
 Heinrich Hirschberg (1876–1946), Direktor der AEG-Berlin, Mäzen
 Hermann von Hirschberg (1785–1814), bayerischer Kavallerieoffizier 
 Jens Hirschberg (* 1964), deutscher Weitspringer
 Jens Hirschberg (Basketballspieler) (* 1988), deutscher Basketballspieler
 Johann Hirschberg (1847–1910), deutscher katholischer Geistlicher und Reichstagsabgeordneter
 Julia Hirschberg (* 1947), US-amerikanische Computerwissenschaftlerin
 Julius Hirschberg (1843–1925), deutscher Augenarzt und Medizinhistoriker
 Karl von Hirschberg (1855–1927), bayerischer General und königlicher Kämmerer
 Karl Friedrich Hirschberg, Hofmaler Ludwigs IX. von Hessen-Darmstadt
 Karl Richard Hirschberg (1820–1886), deutscher Jurist und Politiker, MdR, MdL (Königreich Sachsen)
 Katharina Hirschberg (* 2001), deutsche Schauspielerin
 Leopold Hirschberg (1867–1929), deutscher Kunsthistoriker und Herausgeber
 Lora Hirschberg (* 1963), US-amerikanische Tontechnikerin und Oscarpreisträgerin
 Max Hirschberg (1883–1964), deutscher Rechtsanwalt
 Michael Hirschberg (1889–1937), deutscher Jurist, Sozialdemokrat und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Paul Hirschberg (1901–1999), deutscher paramilitärischer Aktivist und SS-Führer
 Rüdiger von Hirschberg (1907–1987), deutscher Filmproduzent und Herstellungsleiter
 Rudolf Hirschberg (1867–1943), deutscher Schriftsteller
 Walter Hirschberg (1904–1996), österreichischer Ethnologe und Volkskundler

Siehe auch:
 Brauhaus Hirschberg J. B. Prinstner
 Hirschberg-Algorithmus
 Hirschberger (Begriffsklärung)
 Hirschenberg
 Hirschhöhe (536,4 m)
 Oberhirschberg
 Unterhirschberg